Вяжли — название населённых пунктов:

Россия 
 Вяжли — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Вяжли — село в Пичаевском районе Тамбовской области.